Transport- en kaartsymbolen (Engels: Transport and Map Symbols) is een Unicode-blok dat transportsymbolen en cartografische symbolen groepeert. Dit blok is in 2010 geïntroduceerd met Unicode versie 6.0. Deze toevoeging was in eerste bedoeld om Unicode compatibel te maken met de Shift JIS-codering die Japanse telefoonmaatschappijen gebruikten. Bovendien werd hiermee een ondersteuning bewerkstelligd van iconen uit twee veelgebruikte grafische karaktersets: Wingdings en Wingdings 2.

Blok

Emoji 
Het transport en kaartsymbolenblok omvat 104 emoji; deze zijn te vinden in een reeks codepunten:

U+1F680–U+1F6C5, U+1F6CB–U+1F6D2, U+1F6D5–U+1F6D7, U+1F6DD–U+1F6E5, U+1F6E9, U+1F6EB–U+1F6EC, U+1F6F0 en U+1F6F3–U+1F6FC.

De weergave is vaak in tekstmodus. Tekstmodus en grafische modus zijn af te dwingen met de weergavekarakters VARIATION SELECTOR-15 respectievelijk VARIATION SELECTOR-16.

Emoji
Unicodeblok